Cerasa ima više značenja:
 Cerasa, Perugia
 Cerasa, Pesaro-Urbino
 Cerasa, Pescara